Жоэ́ль Терри́ Реторна́ (; ) — итальянский кёрлингист.

В составе мужской сборной Италии участник трёх зимних Олимпийских игр: в  году заняли седьмое место, в  году — девятое место, в  году — вновь девятое место. Участник семи  (лучший результат — седьмое место в  и ) и тринадцати  (лучший результат — бронзовые призёры в ,  и ). Четырёхкратный  (2017, 2019, 2021, 2022).

Играет на позициях третьего и четвёртого. Скип команды.

Биография 
Родился в Швейцарии, но уже в пятилетнем возрасте вместе с семьёй переехал в итальянский городок Чембра, расположенный недалеко от Тренто. Там вместе с родителями начал играть на местном пруду в кёрлинг на любительском уровне.

Достижения 
 : бронза ().
 : бронза (, , ).
 : золото (, , , ), бронза ().
 : серебро (, ).
 Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров (группа Б): серебро (2004), бронза (2001).

Примечания

Ссылки 
 
 Kingsport: campioni sport - Joel Retornaz

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Италии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы Италии по кёрлингу